Damernas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1998 spelades mellan 8 januari och 16 januari 1998 i Perth, Australien.

Italien tog guld i denna turnering som var den fjärde VM-turneringen i vattenpolo för damer.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsspel

Om placering 9-12

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler om plats 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

1998
Vattenpolo i Australien
Världsmästerskapen i simsport 1998